Název Smržov má více sídel:

 Smržov (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Smržov (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Smržov (Český Dub) – část obce Český Dub v okrese Liberec

Může se také vyskytovat v jménu následujících sídel:
 Horní Smržov – obec v okrese Blansko
 Dolní Smržov – část města Letovice v okrese Blansko